Les 61es championnats du monde d'escrime ont lieu à Budapest, en Hongrie du 5 au 12 août 2013.

Budapest est seule candidate à l'organisation de ces championnats, en conséquence, elle est élue avec 95 % des voix lors du congrès de la Fédération internationale d'escrime de Moscou, en décembre 2010. Budapest avait précédemment été candidate à l'organisation des championnats du monde d'escrime 2011, finalement attribués à la ville italienne de Catane.

Ces championnats sont ceux du centenaire de la FIE, fondée à Paris en 1913.

Calendrier

Médaillés

Epée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel 
L'Italienne Arianna Errigo remporte son premier titre mondial individuel en battant en finale l'Allemande Carolin Golubytskyi. Elle confirme ainsi ses résultats aux Jeux olympiques de Londres. Grâce à cette victoire, l'Italie obtient son huitième titre mondial en dix ans.

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel 
Les Russes placent deux de leurs tireurs en finale. Veniamin Reshetnikov l'emporte sur son compagnon d'entraînement Nikolay Kovalev. C'est son premier titre de champion du monde.

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes 

   Site officiel de la compétition
 Résultats officiels

2013
Escrime
Escrime 2013
Monde 2013
Championnat Monde Escrime
Monde
Championnat Monde Escrime